Il campionato di Serie A di pallacanestro maschile 1960-1961, secondo livello del 39º campionato italiano è stato il sesto dalla riforma dei campionati.

Le trentadue squadre partecipanti al secondo livello del campionato italiano sono divise in quattro gironi da otto squadre ciascuno. La prima viene ammessa agli spareggi per la promozione, l'ultima retrocede in Serie B. Al termine del girone finale, le prime due sono ammesse tra le Elette.

Stagione regolare

Girone A

Classifica

Risultati

Spareggio salvezza

Girone B

Classifica

Risultati

Girone C

Classifica

Risultati

Girone D

Classifica

Risultati

Spareggio salvezza

Girone finale 

Per la differenza canestri negli scontri diretti la Pallacanestro Vigevano è prima, la U.G. Goriziana è seconda e la Partenope Napoli Basket risulta terza.

Verdetti 
  La Pallacanestro Vigevano vince il titolo nazionale di Serie A
Formazione: Cermellini, Conti, Ferrari, Morani, Gusman, Romanutti, Fede, Ferri, Dulio, Lepore

Note

Bibliografia
 La Gazzetta del Sud 1960-61
 Il Corriere dello Sport edizione 1960-61

Pallacanestro nel 1960
Pallacanestro nel 1961
1960-1961